Эва Секей (; ) — венгерская пловчиха, чемпионка летних Олимпийских игр 1952 года на дистанции 200 м брассом, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1956 года.

Биография 
Эва Секей родилась в 1927 году в Будапеште. Она начала заниматься плаванием в 1936 году. Выступала за спортивное общество «Локомотив». В 1941 году её исключили из команды по причине того, что она была еврейкой. В 1944 году в Венгрии начался Холокост. По её воспоминаниям, отец смог спасти её, лишь сказав нацистам, что она чемпионка по плаванию. Её отправили в трудовой батальон, однако она смогла сбежать, запрыгнув в проезжающий мимо трамвай. После этого она с семьёй в числе 43 человек скрывались в двухкомнатной квартире. Секей поддерживала физическую форму, 100 раз в день поднимаясь и спускаясь по ступенькам на 5 этаж. Из 43 человек лишь 10 остались в живых. Секей вышла замуж за ватерполиста Дежё Дьярмати, впоследствии трёхкратного олимпийского чемпиона. Их дочь Андреа Дьярмати (род. 1954) также стала пловчихой и дважды призёром летних Олимпийских игр 1976 года.

Секей принимала участие в летних Олимпийских играх 1948 года. В 1952 году на летних Олимпийских играх в Хельсинки она победила на дистанции 200 м брассом. На летних Олимпийских играх 1956 года заняла второе место. За свою карьеру она установила 10 мировых рекордов, 101 рекорд Венгрии и завоевала 68 национальных титулов. В 1957 году семья переехала в США, однако вернулись в Будапешт в следующем году. 

После завершения спортивной карьеры Секей стала фармацевтом и тренером. Среди её учеников была и её дочь. В 1976 году она была включена в Зал Славы мирового плавания. Также была включена в Международный еврейский спортивный зал славы. В 2004 году её назвали одним из величайших спортсменов в истории страны. Она опубликовала 3 автобиографии. Эва Секей скончалась в 2020 году в Будапеште на 93-м году жизни.

Библиография 
 'Sírni csak a győztesnek szabad!, 1981
 Jöttem, láttam… Vesztettem?, 1986
 Megúsztam, 1989

Примечания 

Пловцы Венгрии
Олимпийские чемпионы от Венгрии
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1948 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1952 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Рекордсмены мира в плавании
Мемуаристы Венгрии